Filipe I da Borgonha refere-se a: 

 Filipe I de Saboia, Conde da Borgonha como Filipe I
 Filipe I, Duque da Borgonha

Desambiguação